Иван Грозный — имя собственное (имя с характеризующим прозванием), а также — названия, связанные с общеизвестным — именем первого царя Всея Руси.

Имя с прозванием 
 Иван Грозный — русский царь, первый царь Всея Руси.
 Иван III — великий князь московский, дед Ивана IV, также был известен как Иван Грозный.
 Иоан Водэ Лютый (Иван Грозный) —— господарь Молдавского княжества.

Наименование 
 «Иван Грозный» — именная боевая машина, тяжёлый танк КВ, построенный на средства писателя А.Н. Толстого, в период Великой Отечественной войны.

В культуре 
Музыка
 «Иван Грозный» — симфоническая поэма А. Г. Рубинштейна.
 «Иван Грозный» — музыка С. С. Прокофьева к фильму С. М. Эйзенштейна. Существует самостоятельно в концертном исполнении и многочисленных записях.

Кино
 «Иван Грозный» — фильм С. М. Эйзенштейна (1944 г., 1946 г.).
 «Иван Грозный» — телесериал 2009 года, режиссёр — А. А. Эшпай.
 «Царь Иван Грозный» — фильм 1991 года, режиссёр — Г. Л. Васильев.

Театр
 «Иван Грозный» — балет С. С. Прокофьева, музыкальная редакция — М. И. Чулаки, либретто и постановка Ю. Н. Григоровича. Премьера — Большой театр, 1975 год.
 «Иван Грозный» — опера Ж. Бизе. (1864—1865). Партитура была закончена автором за исключением двух последних сцен, к которым в свою очередь существовали вокальные партии. Либретто Франсуа-Ипполита Леруа и Анри Трианона. Премьера оперы была назначена на 1867 год, начались репетиции. Но в связи с визитом в Париж Александра II премьеру отменили. Бизе будто бы в гневе разорвал партитуру. Партитура оперы была обнаружена только в 30-х годах XX века. Оркестровка — Поль-Анри Бюссер (Büsser). (концертное исполнение — 1946 год, сценическая постановка — 2 октября 1951, Большой театр, Бордо).

Топоним 
 Иван Грозный — действующий вулкан на острове Итуруп Большой Курильской гряды.

Прозвище 
 «Иван Грозный» — прозвище палача фашистских немецких концлагерей, предположительно Иван Демьянюк.

Примечания